Klínek může být:

malý klín
klínek lámací, nábytkářská pomůcka, nábytkové kování
měřický klínek, geodetická pomůcka pro měření nerovností, štěrbin a spár
klínek (obuv), část dámské obuvi
Klínek (sportovní areál), sportovní areál v Předklášteří u Tišnova
Klínek (Brdy), sedlo v Brdech
Klínek (Náchod), místní část města Náchoda 
Klínek (Prosetín), místní část obce Prosetín (okres Chrudim)